

Муарі — муніципалітет у департаменті Арденни

Муарі — громада в кантоні Во